Les batailles de Stargate Atlantis sont des batailles de fiction dans l'Univers de Stargate.

Liste des batailles

siège d'Atlantis 

Les Anciens, bien que supérieurs technologiquement, sont en infériorité numérique face aux Wraiths, et une à une leurs bases sont attaquées et détruites. Finalement, il ne reste plus qu'Atlantis sous contrôle des Anciens. La cité se trouve sur une planète protégée par des dizaines de satellites de défense, mais les Wraiths attaquent inlassablement la planète, et petit à petit les défenses de Lantia tombent. De tous les satellites de défense, il n'en restera plus qu'un, endommagé et inactif. Les vaisseaux Wraiths se placent donc au-dessus de la cité, attaquant celle-ci pour finir par détruire les Anciens. Les quelques Anciens encore disséminés dans la galaxie doivent alors se replier sur Atlantis afin de quitter définitivement la galaxie. Mais le dernier transport devant arriver sur Atlantis, qui disposait de 300 Anciens à son bord, est détruit en phase d'approche. Il est alors décidé de quitter immédiatement la galaxie. Pour protéger Atlantis des Wraiths, la cité est immergée. Celle-ci posée au fond de l'océan et protégée par son bouclier, les Anciens activent la porte des étoiles et quittent Atlantis pour revenir sur Terre. En partant, ils laissent quelques sécurités afin de protéger Atlantis : si le bouclier venait à céder, la cité remonterait à la surface, évitant ainsi le naufrage complet. De même, la porte d'Atlantis n'est activable que depuis la Terre, endroit où se trouveraient désormais les Anciens. Finalement, ce seront leurs descendants humains qui redécouvriront la cité, enfouie sous l'océan pour la protéger des Wraiths.

Second siège d'Atlantis 

Trois vaisseaux-ruches et leur escorte de croiseurs se dirigent vers Atlantis, lorsqu'un premier vaisseau-ruche est détruit par le satellite de défense des Anciens mais ce dernier est lui-même détruit par les deux autres restants causant le premier mort humain de l'attaque : Peter Grodin.

Une flotte Wraith composée entre autres de deux vaisseaux-ruches se dirige donc maintenant vers la cité, mais, alors que celle-ci est en cours d'évacuation et sur le point de s'auto-détruire, des renforts inattendus arrivent du SGC : le Colonel Everett arrive à la tête d'un groupe de marines avec pour mission de défendre la cité d'Atlantis coûte que coûte. Pour cela il a emmené parmi son matériel des mines spatiales constituées de bombes nucléaires enrichies au naquadah, les futurs canons latéraux du Prométhée destinés à abattre tout chasseur ennemi ainsi que des générateurs naquadah deuxième génération capables d'alimenter le siège des Anciens.

Mais, à peine les mines spatiales sont-elles installées qu'elles explosent au passage d'un champ de météorites détourné par les Wraiths. À cause des radiations, les radars de la cité sont devenus incapables de localiser le reste de la flotte.

Peu après, une flotte de darts est détectée à une distance très proche de la cité. Le combat s'engage alors dans une nuit noire, la cité ayant été éteinte. Les équipes disséminées dans la cité ripostent à l'aide de tous les canons et autres moyens anti-aériens. La situation se complique lorsque des chasseurs Wraiths lancent des attaques suicides sur la cité qui font perdre l'ordinateur central. De plus, certains canons deviennent hors-service, les militaires les contrôlant ayant été téléportés par les rayons des darts. Le fauteuil des Anciens est enfin branché, ce qui permet au major Sheppard de lancer le peu de drones restant du I siège d'Atlantis. Le premier raid ennemi prend fin mais la cité est lourdement endommagée (coupures de courant, détecteurs internes hors services...).

Cependant il faut anticiper l'arrivée des vaisseaux-ruches : Sheppard veut envoyer un jumper piégé avec une bombe nucléaire. Toutes celles amenées par les renforts ayant explosé avec les mines, il est décidé de demander aux Geniis de tester la leur. Le temps est compté, d'autant plus que les pilotes des darts se sont téléportés dans la cité avant leurs crashes. Plusieurs équipes composées de Terriens et d'Athosiens quadrillent la cité afin de les neutraliser rapidement. En effet, ces derniers détruisent les générateurs à naquadah qui fournissent l'énergie à la cité. Le docteur Weir revient de la planète Genii avec deux bombes nucléaires, McKay doit terminer celles-ci au plus vite alors que la flotte ennemie se trouve en orbite autour de la planète et lance des centaines de darts. Le combat s'engage à nouveau, cette fois-ci en plein jour. Le plan initial de piloter les deux jumpers à distance ne marche pas. Sheppard décide alors de piloter lui-même un jumper en mode furtif pour le faire exploser. Dans le même temps, différentes équipes chargées de tuer les Wraiths téléportés dans la cité sont mises hors de combat.

Alors que le jumper pénètre dans un des vaisseaux Wraiths, Sheppard reçoit un appel du Dédale qui vient d'arriver en orbite. Ce dernier le téléporte à bord juste avant l'explosion de la charge nucléaire. Le vaisseau terrien envoie un E2PZ sur la cité afin de rétablir le bouclier puis engage le combat avec la flotte Wraith et cherche à endommager le pont d'envol du dernier vaisseau-ruche à l'aide de missiles de type Mark III, mais ils sont détruits avant même d'avoir atteint leur cible. Le colonel Caldwell donne alors l'ordre de téléporter la bombe à bord du vaisseau-ruche, mais pour cela, l'Asgard Hermiod présent à bord du Dédale doit donner son accord (en effet, une sécurité a été placée sur le téléporteur du Dédale par les Asgards, afin qu'aucune arme ne soit téléportée). Étant favorable, Hermiod effectue les opérations nécessaires au déverrouillage de la sécurité et envoie la bombe : le dernier vaisseau-ruche explose.

Les croiseurs Wraiths se retrouvant seuls prennent la fuite, mais les darts se regroupent et foncent droit sur Atlantis à une très grande vitesse. Le Dédale se trouve trop loin pour tenter une interception. Heureusement, McKay réussit à mettre en place l'E2PZ à temps, ce qui permet la levée du bouclier d'Atlantis. L'expédition fait le compte des dégâts et des pertes : 40 personnes mortes ou disparues et de nombreux blessés dont le colonel Everett, qui a vu une partie de sa force vitale aspirée par un Wraith. Néanmoins, la bataille n'est pas finie : 12 autres vaisseaux-ruches viennent d'être détectés et devraient arriver sur place 36 heures après.

Le Dédale est donc envoyé sur le lieu du dernier bond hyper-spatial de la flotte Wraith afin de téléporter à l'intérieur des vaisseaux des charges nucléaires. Cette technique permet de détruire deux vaisseaux ennemis avant que les Wraiths ne réussissent à bloquer les téléportations à bord de leur vaisseaux. Le Dédale retourne donc vers Atlantis avec de sévères dommages de la bataille. La situation devient tendue lorsque les vaisseaux sortent de l'hyperespace et ouvrent le feu sur le bouclier à partir de l'orbite de la planète. Au rythme des bombardements, il ne pourra tenir que quelques jours. Sheppard propose donc de berner les Wraiths en faisant croire à la destruction de la cité : Mckay dit pouvoir utiliser l'occulteur des jumpers pour la cité tout en faisant exploser une bombe au-dessus de la cité pour faire croire à sa destruction. Le seul problème de ce plan étant le fait que l'énergie nécessaire pour occulter Atlantis empêche d'utiliser le bouclier de la cité en même temps.

Le plan est mis en place : la cité est occultée, les Wraiths croient à sa destruction et quittent l'orbite de la planète.

Bataille d'Asuras 

Les vaisseaux Asurans se sont regroupés autour de leur planète afin de se protéger des attaques répétées des BC-304 équipés de nouvelles armes Asgards d'une efficacité redoutable : 6 croiseurs Asurans détruits en moins d'une semaine. Afin de tenter définitivement d'éliminer la menace, McKay a l'idée de faire en sorte que les nanites s'agglomèrent. Pour cela, une coalition de Terriens, Travellers et Wraiths se forme afin d'obtenir une flotte capables de tenir en respect les croiseurs Asurans durant la mise en place du plan. Une fois la flotte réunie, celle-ci effectue un bond en hyperespace vers Asuras.

Dès leur arrivée les vaisseaux engagent le combat, McKay est envoyé sur la planète afin de mettre son plan en place : grâce à un Réplicateur inoffensif, nommé FRAN, tous les blocs de nanites sur la planète et en orbite vont s'assembler formant ainsi une énorme masse.
Pendant ce temps la bataille continue, les darts et les F-302 sont lancés pour détruire l'hyper-propulsion des vaisseaux Asurans afin de les empêcher de fuir. Les pertes sont de plus en plus lourdes dans les deux camps, la coalition en infériorité numérique semble ne plus pouvoir tenir très longtemps.
Lorsque la planète est sur le point d'imploser, le Dédale récupère McKay et donne l'ordre au reste de la coalition de rallier le point de rendez-vous.

Lorsque le Dédale explore des réalités alternatives on apprend que ce vaisseau fut détruit lors de cette bataille.

Bataille pour la Terre 

Après que l'expédition eut été informée par Todd de l'existence d'un super vaisseau-ruche équipé d'un E2PZ, tout est mis en œuvre afin de l'arrêter. Le Dédale est envoyé sur place afin de collecter des renseignements et si possible de détruire la ruche. Une fois sur les lieux, Sheppard et son équipe prennent les commandes d'un Jumper occulté pour se rapprocher au plus près mais celui-ci est détecté et le Dédale doit venir à son secours. Le combat s'engage, le Dédale subit de gros dégâts alors que ceux de la ruche sont minimes. De plus, la coque s'auto-régénère entre chaque salve de tirs. Cependant contre toute attente celle-ci fait un bond hyperspatial. Ce n'est que plus tard que le Dédale capte un signal venant d'une autre réalité qui contient les coordonnées de la Terre.

Le Sun Tzu et l'Apollo réussissent à retrouver la trace de la ruche mais subissent eux aussi une défaite totale. Le Sun Tzu doit être abandonné à cause de pertes d'air et l'Apollo mettra plus d'un mois à rallier la porte des étoiles la plus proche. Le super vaisseau-ruche continue sa route vers la Terre avec peu de dommages.

Décision est prise de faire décoller la cité à l'aide des deux E2PZ trouvés grâce à l'aide de Todd mais ce ne sera pas Sheppard qui pilotera la cité, il doit rejoindre la Terre par la porte des étoiles pour commander le siège des Anciens trouvé en Antarctique. C'est le docteur Carson Beckett qui pilotera Atlantis jusqu'à la Terre.

La ruche arrive en approche de la Terre mais n'attaque pas immédiatement : un groupe de Darts se dirige droit sur la zone 51 où a été rapatrié d'Antarctique le siège des Anciens. Des F-302 tentent de les intercepter mais ils sont en infériorité numérique. Le colonel Sheppard et un autre pilote nommé Riggs prennent en chasse deux Darts se dirigeant vers le bâtiment du siège des Anciens pour faire une attaque suicide. Sheppard est touché et Riggs est abattu : les darts atteignent donc leur cible et le siège est détruit. Sheppard parvient à éviter le crash et se dirige vers le vaisseau-ruche afin de placer une ogive nucléaire à l'intérieur. Atlantis découvre alors avec horreur que les Wraiths disposent d'une porte des étoiles à bord ce qui empêche de contacter la Terre. Ils envoient donc une équipe sur la Ruche dans le but de saboter le vaisseau de l’intérieur.

Woosley prend ensuite la décision, sur les conseils de Radek Zelenka, d'utiliser le moteur à vortex permettant de rallier la Terre en quelques secondes mais le risque est grand : s'il ne fonctionne pas correctement, la cité sera vaporisée instantanément. Atlantis arrive cependant entière en orbite autour de la Terre et envoie des centaines de drones sur la ruche. La ruche riposte aussitôt : la force des tirs pousse la cité dans l'atmosphère et Beckett ne possède pas assez d'énergie pour compenser. L'équipe dans le vaisseau ennemi récupère Sheppard, quitte le vaisseau et fait exploser la charge nucléaire. Le vaisseau-ruche explose, mais la cité, au bouclier fortement endommagé, entre dans l'atmosphère. Le bouclier se dissipe avant l'amerrissage final, mais assez tard pour que la cité, en assez bon état, se pose dans l'océan Pacifique nord en activant l'occulteur pour que personne ne puisse la voir. Elle sera plus tard remorquée dans la Baie de San Francisco où elle réside depuis, occultée, attendant un moyen de retourner dans la Galaxie de Pégase pour reprendre ses activités normales.

Articles connexes 
 Chronologie de Stargate
 Stargate Atlantis
 Batailles de Stargate SG-1
 Batailles de Stargate Universe.

Notes et références 

Stargate Atlantis
Univers de Stargate
Stargate Atlantis